Emalje kan være:
 Tandemalje
 Emalje (glasmateriale)